È stata la prima edizione del torneo e la coppia formata da Gero Kretschmer e Alexander Satschko ha sconfitto in finale Víctor Estrella Burgos e João Souza per 7–5, 7–63.

Teste di serie

  Treat Huey /  Scott Lipsky (semifinale)
  Feliciano López /  Oliver Marach (semifinale)

 Johan Brunström /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  Austin Krajicek (primo turno)

Wildcard

  Nicolás Jarry /  Giovanni Lapentti (primo turno)

  Sergio Pérez-Pérez /  Fernando Verdasco (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open Quito 2015
ATP World Tour 2015